Чемпионат мира по спортивному ориентированию 2007 года ( — 24-й чемпионат мира, который проходил с 18 по 26 августа 2007 года в городе Киев,Украина. Медали разыгрались в четырех дисциплинах (спринт, лонг (длинная дистанция), миддл (средняя дистанция), эстафета).

Программа соревнований

Страны участницы

Результаты

Мужчины

Женщины

Эстафеты

Медальный зачет

Ссылки 
https://eventor.orienteering.org
http://www.woc2007.org.ua	

2007 год в спортивном ориентировании бегом
Соревнования по спортивному ориентированию на Украине